AVA ima lahko več pomenov:
 Angels and Airwaves (na kratko AVA) je ameriška alternativna rock skupina
 A.V.A. - Akademija za vizualne umetnosti

Zunanje povezave